Ба́нзен () — немецкая фамилия:
 Банзен, Уве (род. 1934) — немецкий журналист и писатель
 Банзен, Уве (дизайнер) (1930—2013) — немецкий автомобильный дизайнер
 Банзен, Юлиус (1830—1881) — немецкий философ